Joeri Petrov (voetballer)
 Joeri Petrov (wielrenner)